Бе́рстін () — прізвище, що утворилося англійською адаптацією польського прізвища Bursztyn.
  (Бурштин; 1899—1953) — американський кінопрокатник.
 Еллен Берстін ( 1932) — американська акторка.

Див. також 
 Бернштейн
 Бурштин